Скаршевы:

 Скаршевы — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Старогардский повят.
 Скаршевы — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Старогардский повят, Поморское воеводство.